Rhodin, även skrivet Rodin, är ett efternamn som burits av bland andra

 Alessandro Rhodin (1897–1971), konstnär
 Auguste Rodin (1840–1917), fransk skulptör
 Carl Rhodin (politiker) (1823–1882), bruksägare och riksdagsman
 Carl Jonas Rhodin (1877–1932), svenskamerikansk ingenjör
 Carl Max Alexander Rhodin (1871–1952), cirkusartist, känd som Brazil Jack
 Florence Rhodin (1908–1993), målare
 Gösta Rodin (1902–1982), filmman
 Hans Rhodin (1854–1932), ämbetsman
 Jan Rhodin (1938–2022), målare och tecknare
 Johan Rodin (1755–1783), konstnär
 Karl Rhodin  (1923–2003), konstnär och konstpedagog
 Max Alexis Rhodin (1848–1924), dansk illusionist känd som Max Alexander
 Olof Rhodin (född 1948), filmare och filmklippare
 Robert Rhodin (född 1972), polsk-svensk företagsledare och filmproducent
 Sigurd Rhodin (1856–1936), jordbruksforskare
 Tage Rhodin (1899–1983), målare
 Tedde Rhodin (1924–2018), målare
 Teddy Rhodin (1919–2004), premiärdansör, koreograf, balettchef, skådespelare
 Thomas Rhodin (född 1971), ishockeyspelare
 Toni Rhodin (född 1955), skådespelare, cirkusartist och författare
 Trolle Rhodin (1917–1997), cirkusdirektör
 Sarah Rhodin (född 2007) , skådespelare

Svenska efternamn